Mortola Superiore e Mortola Inferiore (o La Mortola) – frazioni del comune italiano di Ventimiglia (IM)
 Mortola – frazione del comune italiano di Camogli (GE)
 Mortola – frazione del comune italiano di Rocca d'Evandro (CE)
 Capo Mortola – promontorio della Liguria